Namco kan betrekking hebben op

Namco (computerspelbedrijf), een fabrikant van arcadespellen en computerspellen.
Namco (automerk), een Grieks automerk.
Namco (stad), een stad in Tibet.